Bergamelli ist der Familienname folgender Personen:
 Giancarlo Bergamelli (* 1974), italienischer Skirennläufer
 Monica Bergamelli (* 1984), italienische Kunstturnerin
 Norman Bergamelli (* 1971), italienischer Skirennläufer
 Sergio Bergamelli (* 1970), italienischer Skirennläufer
 Thomas Bergamelli (* 1973), italienischer Skirennläufer